Xankəndi – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Xankəndi – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
Xankəndi – nome azero di Step'anakert